iemand die migreert; zie Menselijke migratie
 Migrant (plant)
 Trekvogel